Jürgen Nehls ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Nehls (Manager) (1938–2018), deutscher Industriemanager
 Jürgen Nehls (Verwaltungsjurist) (1939–2015), deutscher Verwaltungsjurist